Сергей Петрович Буренков (20 июля 1923, Петроград, РСФСР, СССР — 8 апреля 2004, Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель, Министр здравоохранения СССР (1980—1986).

Биография 
Образование высшее: в 1947 г. окончил Военно-морскую медицинскую академию. Кандидат медицинских наук.

С 1943 г. санитарный инструктор танковой бригады на Донском фронте.

С 1944 г. — курсант Военно-морской медицинской академии.

С 1947 г. — врач-ординатор туберкулезного санатория министерства государственной безопасности СССР в Грузинской ССР.

С 1949 г. — клинический ординатор Ленинградского института туберкулеза.

С 1950 г. — заведующий отделением и заместитель главного врача по медицинской части Медвежьегорского туберкулезного санатория в Карельской АССР.

С 1959 г. — главный врач ленинградской городской туберкулезной больницы.

С 1961 г. — секретарь Сестрорецкого райкома КПСС Ленинграда.

В 1963 г. — председатель Сестрорецкого райисполкома Ленинграда.

С 1963 г. — первый секретарь Сестрорецкого райкома КПСС Ленинграда.

С 1966 г. — заведующий Ленинградским городским отделом здравоохранения.

С 1971 г. — первый заместитель министра,

с декабря 1980 г. — министр здравоохранения СССР.

Кандидат в члены ЦК КПСС в 1980—1990 гг. Член Коммунистической партии с 1945 г.
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979—1989) от Таджикской ССР.

С декабря 1986 г. персональный пенсионер союзного значения. Похоронен на 10-м участке Троекуровского кладбища.

Награды и звания 
Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны 1 степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

Примечания

Ссылки 
 www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&1LG/c9023221/index

Министры здравоохранения СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Первые секретари районных комитетов КПСС
Персоналии:Сестрорецк
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Таджикской ССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС